Trunschke ist der Familienname von:

 Andreas Trunschke (* 1959), deutscher Politiker (Die Linke)
 Hellmut Trunschke (* 1928), deutscher Sportfunktionär, 1952–58 DDR-Rugbyauswahlspieler, 1965 Trainer von Energie Cottbus